Süper Lig 2015/2016 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 58. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Sezon został rozegrany między 14 sierpnia 2015 a 19 maja 2016. Tytułu broniła drużyna Galatasaray SK, ale mistrzem został Beşiktaş JK.

Drużyny 
 Kayserispor, Antalyaspor i Osmanlıspor awansowały z TFF 1. Lig.
 Balıkesirspor, Karabükspor i Kayseri Erciyesspor spadły do TFF 1. Lig.

Stadiony i miejsca

Personel i sponsoring

Zmiany menedżerskie

Tabela Ligi 

Źródło:
Zasady klasyfikacji: 1) punkty; 2) punkty w meczach bezpośrednich; 3) różnica bramek w meczach bezpośrednich; 4) bramki w meczach bezpośrednich; 5) różnica bramek; 6) Ilość strzelonych bramek; 7) play-off.
(M) Mistrz; (R) Relegacja.

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Statystyki

Najlepsi Strzelcy

Asysty

Hat-tricki

Czyste konta

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej